Зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 2017 года () — 13-е региональные международные комплексные спортивные соревнования в рамках Европейских юношеских Олимпийских дней для молодых европейских спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет по зимним видам спорта.

Программа фестиваля 
В программу XIII Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля вошли
 хоккей
 лыжные гонки
 биатлон
 горные лыжи
 сноуборд
 кёрлинг
 шорт-трек
 прыжки на лыжах с трамплина
 фигурное катание.

Российская делегация 
Российская делегация стала одной из самых многочисленных — она включала 76 атлетов. Среди обладателей золотых медалей соревнований — фигуристка Алина Загитова.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля

Спорт в Турции в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Эрзуруме
Февраль 2017 года
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль